Paluxysuchus es un género extinto de crocodilomorfo neosúquido que vivió en el Cretácico Inferior. Sus restos fósiles se encontraron en la Formación Twin Mountains (Aptiense final) del centro-norte de Texas; consisten en restos craneales de dos individuos, siendo el holotipo un cráneo bastante completo. Contiene una sola especie, Paluxysuchus newmani.

Descripción 
El cráneo de Paluxysuchus es largo, aplanado y con una forma que vista desde arriba recuerda a un triángulo. En el fósil más completo de Paluxysuchus, el cráneo mide cerca de 30 centímetros de largo. Los dientes en la punta del hocico están agrandados. Un borde óseo detrás de la órbita ocular denominado el proceso postorbital tenía una alargada protuberancia que bordeaba el lado de la órbita. Este rasgo solo se ha visto en otros dos crocodiliformes (el gigantesco Sarcosuchus y un goniofolídido sin nombrar) pero probablemente evolucionó de manera independiente en Paluxysuchus.

Descubrimiento 
Paluxysuchus es conocido a partir de un cráneo casi completo y mandíbulas (el espécimen holotipo) y un fragmento de cráneo y mandíbulas de un segundo individuo. Estos restos se encontraron en un lecho rocoso en un rancho en el Condado de Hood junto a un esqueleto parcial del dinosaurio saurópodo Sauroposeidon. Paluxysuchus fue nombrado por el río Paluxy, el cual es conocido por el extenso rastro de huellas y huesos aislados de dinosaurios que se han hallado a lo largo de sus márgenes en el Dinosaur Valley State Park (al esqueleto de Sauroposeidon se le dio en principio su propio nombre, Paluxysaurus, en referencia al río Paluxy). Los restos de Paluxysuchus provienen de la Formación Twin Mountains y por lo tanto es algo más antiguo que las huellas del río Paluxy, las cuales provienen mayormente de la Formación Glen Rose. Paluxysuchus es el segundo crocodiliforme nombrado del Cretácico Inferior de Texas, siendo el primero Pachycheilosuchus de la Formación Glen Rose. También se ha identificado a un tercer crocodiliforme, la "forma de Glen Rose", aunque esta no proviene de la Formación Glen Rose sino de la Formación Antler (la cual es de la misma edad, pero localizada más al norte). La especie tipo de Paluxysuchus, P. newmani, fue nombrada en reconocimiento a Kent Newman, quien estuvo involucrado en la excavación y la preparación de muchos fósiles del rancho del Condado de Hood.

Filogenia 
Paluxysuchus pertenece a un clado denominado Neosuchia, el cual incluye a los crocodilianos actuales y a sus parientes extintos extendiéndose hasta el Jurásico Inferior. Paluxysuchus es un miembro basal de Neosuchia, indicando que fue uno de los primeros neosuquios que se separó del grupo, aunque no es el neosuquio más antiguo. Cuando Paluxysuchus fue nombrado en 2013 fue incorporado a un análisis filogenético que evaluó sus relaciones con otros crocodiliformes. Se encontró que se situaba justo afuera de los neosuquios "derivados", lo cual incluye a todos los crocodilianos modernos y a las formas más basales caracterizadas por hocicos brevirrostrinos o acortados. Paluxysuchus tenía un hocico alargado o longirrostrino, el cual es considerado como un rasgo primitivo entre los neosuquios. Sin embargo, mientras que muchso neosuquios primitivos longirrostrinos tenían hocicos tubulares, Paluxysuchus tenía un hocico plano o platirrostro. Los neosuquios derivados, aunque fueran brevirostrinos, también tenía hocicos aplanados, lo que indica que Paluxysuchus puede representar una forma transicional hacia hocicos más cortos y planos dentro de Neosuchia.

El análisis de 2013 encontró que Pachycheilosuchus es su pariente más cercano, siendo levemente más basal dentro de Neosuchia que Paluxysuchus. Otros análisi han situado a Pachycheilosuchus en la familia Hylaeochampsidae, una posición más derivada dentro de Neosuchia que lo aproxima a Crocodylia, el grupo que abarca a los crocodilianos modernos. Esto lo convierte en uno de los primeros miembros del clado Eusuchia. El análisis de 2013 encontró también que una especie sin nombrar de Glen Rose estaba en una posición más derivada que Paluxysuchus, pero por fuera de Eusuchia. A continuación un cladograma modificado de este análisis:

Referencias 

Neosuchia
Crocodilomorfos del Cretácico
Crocodilomorfos extintos de América del Norte